Geek-код — способ самоидентификации пользователей в обезличенных виртуальных мирах. Специально разработанная система кодирования персональной информации о пользователе, своего рода «ультра-компактная электронная визитная карточка».

Прочитав письмо, снабжённое geek-кодом, читатель может сделать вывод об авторе письма, его возрасте, сфере деятельности, его территориальном расположении и многих других факторах, в том числе опосредованно и о компетенции, и, уже на основе этой информации, более объективно оценивать излагаемую автором информацию.

Наибольшее распространение получил в своё время в сети FidoNet. В Интернете может использоваться в качестве стандартной подписи в e-mail переписке или форумах, вместо шаблонных фраз «С уважением», или распространённых подписей юмористической направленности.

Формат описания geek-кода чем-то схож с методом шифровки ответов в тесте Роршаха (психология).

Название «geek-код» происходит от старого варианта жаргонного слова «гик» () — эксцентричный человек, одержимый технологиями, в том числе компьютерными.

Список существующих (в том числе локализованных для России) geek-кодов:

 B5Gid [Vasiliy Stashkevich (Василий Сташкевич)];
 Furrcode [Ross Smith, Sandy (Fox) Lazevsky (Росс Смит, Сэнди Фокс Лазевски)];
 Geek Code [Robert A. Haiden (Роберт А. Хэйден)];
 GothCode [Peter Caffin (Питер Каффен)];
 HumanPIN, HumanID [Alexander Shahov (Александр Шахов)];
 Moonie-code [Tolaris (Толарис)];
 Phainocode (бывш. Geek-R) [Marinais (Маринаис)];
 RGFcode [Vasiliy Stashkevich (Василий Сташкевич)];
 UserInfo [Kasper В.Graversen (Каспер Б. Граверсен)].

Пример geek-кода, одной из модификаций:

   Phaino 4.11 _BD-L+=1P-S-Tx*=1 b011279 PC9353 netF com2 msg2$< ech3 osD$W>L Eg1
   pub4 USA2 god1 (c)1 hak45+ xsc4 UFO4=1< PsyINTP/INTJm mus01 TV2 gam01 hum2
   lab25355 lib11-44 edu45 lng3>eo=1< co1< arg4< petacq;

Ещё пример:

   HumanID08: Василий Пупкин/Cn010180/ru77/SE,1C,IT/aW/uLMHeconomy/Re/Cu/M1b/CO/icq1234567.

Под соответствующие стандарты разрабатывалось специализированное программное обеспечение, которое помогало генерировать и расшифровывать geek-коды, однако, ознакомившись с описанием формата, пользователь в состоянии «прочитать» код и без специального программного обеспечения.

См. также 
 VCard
 Визитная карточка
 Geek

Примечания

Ссылки 
 Описание Geek Code на английском языке
 Описание стандарта Phainocode v4.1
 Описание стандарта HumanPIN v0.5
 Описание стандарта HumanID v0.8
 FAQ из E.LETTER от Marinais
 Описание TwinkCode на английском языке
 Описание Bear Code на английском языке
 Описание SmurfCODE на английском языке
 Описание UtenaCode на английском языке

Форматы файлов
Нерд-культура